Touring the Angel: Live in Milan — концертный видеоальбом британской группы Depeche Mode, вышедший 25 сентября 2006 года. На альбоме представлен концерт, снятый Блю Личем 18 февраля и 19 февраля 2006 года в Милане.

Расширенное издание Touring the Angel: Live in Milan состоит из 3-х дисков: первый DVD содержит сам концерт, второй диск содержит документальный фильм, интервью с группой и Антоном Корбейном, несколько дополнительных песен (которые были записаны на других концертах в Милане) и многое другое. Третий диск — это Audio-CD, содержащий концертные версии композиций альбома Playing the Angel.

Список композиций 
DVD
 Touring the Angel: Live in Milan:
 Intro
 «A Pain That I’m Used To» — 4:13 (Playing the Angel, 2005)
 «John the Revelator» — 3:35 (Playing the Angel, 2005)
 «A Question of Time» — 4:25 (Black Celebration, 1986)
 «Policy of Truth» — 5:14 (Violator, 1990)
 «Precious» — 4:42 (Playing the Angel, 2005)
 «Walking in My Shoes» — 6:25 (Songs of Faith and Devotion, 1993)
 «Suffer Well» — 3:36 (Playing the Angel, 2005)
 «Macro» — 4:23 (Playing the Angel, 2005)
 «Home» — 5:35 (Ultra, 1997)
 «I Want It All» — 5:20 (Playing the Angel, 2005)
 «The Sinner In Me» — 5:14 (Playing the Angel, 2005)
 «I Feel You» — 7:02 (Songs of Faith and Devotion, 1993)
 «Behind the Wheel» — 5:13 (Music for the Masses, 1987)
 «World in My Eyes» — 5:20 (Violator, 1990)
 «Personal Jesus» — 6:08 (Violator, 1989)
 «Enjoy the Silence» — 7:49 (Violator, 1990)
 «Shake the Disease» — 5:52 (The Singles 81–85, 1985)
 «Just Can’t Get Enough» — 4:39 (Speak & Spell, 1981)
 «Everything Counts» — 6:20 (Construction Time Again, 1983)
 «Never Let Me Down Again» — 8:00 (Music for the Masses, 1987)
 «Goodnight Lovers» — 4:16 (Exciter, 2001)
 Бонус-треки:
 «A Question of Lust» — 4:28 (Black Celebration, 1986)
 «Damaged People» — 4:16 (Playing the Angel, 2005)

Бонусный DVD
 Документальный фильм — 20:24
 Пресс-конференция в Дюссельдорфе — 3:35
 Электронный пресc-кит Playing the Angel — 11:43
 Видео, которое демонстрировалось во время концертов Touring the Angel:
 «Behind the Wheel» — 5:10
 «The Sinner in Me» — 4:59
 «Walking in My Shoes» — 6:20
 «World in My Eyes» — 5:15
 «Never Let Me Down Again» — 6:12

Бонусный CD
 Touring the Angel: Live in Milan:
 «A Pain That I’m Used To» — 4:13
 «John The Revelator» — 3:35
 «Precious» — 4:42
 «Suffer Well» — 3:36
 «Macro» — 4:23
 «I Want It All» — 5:20
 «The Sinner In Me» — 5:14
 «Damaged People» — 4:01

 Все песни написаны Мартином Гором, кроме Suffer Well и I Want It All, написанных Дэйвом Гааном, Кристианом Айгнером и Эндрю Филлпоттом, Just Can’t Get Enough написанной Винсом Кларком.

Участники записи 
 Дэвид Гаан — основной вокал
 Мартин Гор — гитара, бас-гитара, клавишные, бэк-вокал, основной вокал
 Энди Флетчер — клавишные, бэк-вокал
 Кристиан Айгнер — ударные
 Петер Гордено — клавишные, пианино, бэк-вокал

Примечания

Ссылки 
 Официальный микро-сайт Touring the Angel: Live in Milan
 Информация о релизе на официальном сайте Depeche Mode

Видеоальбомы 2006 года
Концертное видео
Концертные альбомы 2006 года
Видеоальбомы Depeche Mode
2006_09_25
Концертные альбомы Mute Records
Альбомы Sire Records